Warba steht für:

 Warba (Minnesota), Stadt in Minnesota (USA)
 al-Warba, kuwaitische Insel